Beatrix van Bourbon (1257-1310), de tweede dochter van Jan van Bourbon en van Agnes II van Bourbon, getrouwd met de Franse prins Robert van Clermont, vrouwe van Bourbon (1287-1310)
Beatrix van Bourbon (1320-1383), een dochter van Lodewijk I van Bourbon en van Maria van Avesnes, getrouwd met Jan de Blinde, koning van Bohemen en hertog van Luxemburg